Bieg na 400 metrów przez płotki mężczyzn to jedna z 23 konkurencji organizowanej na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

Dyscyplina rozpoczęła się 15 sierpnia o godzinie 21:55 czasu miejscowego. Wtedy to rozegrano biegi ćwierćfinałowe. Decydująca faza, która wyłoniła mistrza olimpijskiego odbyła się 18 sierpnia o godzinie 22:00 czasu miejscowego. Zawody odbyły się na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Złoty medal zdobył Amerykanin Angelo Taylor.

Rekordy

Przebieg zawodów

Ćwierćfinały 

Pierwszą rundę rozegrano 15 sierpnia. Do półfinałów przechodziło bezpośrednio 3 pierwszych zawodników z każdego biegu oraz 4 następnych z najlepszymi czasami.

Bieg 1

Bieg 2

Bieg 3

Bieg 4

Klasyfikacja ogólna

Półfinały 
Półfinały rozegrano 16 sierpnia. Do finału awansowało po czterech pierwszych zawodników z każdego biegu.

Bieg 1

Bieg 2

Klasyfikacja ogólna

Finał 
Finał rozegrano w dniu 18 sierpnia.

Bibliografia 
 

 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008